Ашумов — фамилия; имеет женскую форму Ашумова.
 Ашумов, Магерам Кязим оглы (1912—1969) — советский азербайджанский театральный режиссёр.
 Ашумов, Михаил (род. 1952) — советский и российский литератор, телепродюсер.

Ашумова 
 Ашумова, Ирада Сулейман кызы (род. 1958) — советская и азербайджанская спортсменка-стрелок и тренер (пулевая стрельба), бронзовый призёр Олимпиады 2004 года.